USS Northampton war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Northampton (SP-670), ein Patrouillenboot während des Ersten Weltkriegs
 USS Northampton (CA-26), Typschiff der Northampton-Klasse
 USS Northampton (CLC-1), Kreuzer der Oregon-City-Klasse, umgebaut zum Kommandoschiff

Northampton